Stati Uniti d'America
 Manalapan – città della Contea di Palm Beach, Florida
 Manalapan – township della Contea di Monmouth, New Jersey